

Geografia

Brazylia 
 Passo Fundo - miasto
 Passo de Torres - miasto
 Passo do Sobrado - miasto

Osoby 
 Oscar Passo - kolumbijski piłkarz nożny

Inne 
 Passo - samochód osobowy, którego producentem jest Toyota
 Passo del Grosté - przełęcz w Dolomitach
 Passo del Tonale - przełęcz w Alpach Retyckich
 Passo Fedaia - przełęcz w Dolomitach
 Passo Fundo - archidiecezja
 Passo Fundo - metropolia
 Passo Fundo - mikroregion

Zobacz też 
 Paso
 Passow
 Passó